Jehiel Levinas ∞ Dvejro Gurvič
 Emmanuel Levinas,  (19061995), philosophe français, époux de  Raïssa Levinas
 Raïssa Levinas (1905-1994), épouse d'Emmanuel Levinas 
 Michaël Levinas (1949-), compositeur et pianiste français, fils des précédents
 Danielle Cohen-Levinas (1959-), musicologue et philosophe française, femme du précédent.

Voir aussi 

Patronyme juif
Patronyme lituanien